La teoria neutralista de l'evolució és una teoria proposada pel genetista japonès Motoo Kimura el 1968. Va demostrar que era matemàticament possible explicar l'evolució per deriva genètica en absència de selecció natural, fins i tot en grans poblacions i llargues escales de temps. La teoria de Kimura contribuí a aclarir observacions que la síntesi moderna no era capaç d'explicar, com per exemple l'alt nivell de polimorfisme genètic en poblacions naturals, incompatible amb el model seleccionista, ja que implica nivells excessivament alts de càrrega genètica. El neutralisme alliberà la teoria evolucionista de la necessitat d'explicar l'evolució sempre en termes de selecció natural. Després que aquesta teoria fos postulada, començà l'anomenada controvèrsia neutralista-seleccionista.

Referències

Enllaços externs 
 History of the Selectionist/Neutralist Debate in Evolutionary Biology 

Teoria
Genètica de poblacions